Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Pellerin – Eure-et-Loir
 Saint-Pellerin – Manica